Die Herrschaft Stein bezeichnet:

 Herrschaft Stein zu Nassau, ein reichsunmittelbares Territorium im Heiligen Römischen Reich
 Herrschaft Stein (Schönburg), ein Territorium des Hauses Schönburg, siehe Schönburgische Herrschaften